Анархизмът е политическа философия.

Обхващаща теории, отношения и нагласи, които считат държавната власт за провеждаща управление задължително по принудителен начин, държавата за принудителна и излишна, вредна и/или нежелана и одобрява, поддържа и насърчава отсъствието на власт (т.е. анархия). Някои сред анархистите имат и други допълнителни критерии за същността на анархизма и те не са съгласни един с друг относно критериите. Според „Оксфордския спътник във философията“ (The Oxford Companion to Philosophy) „няма единно определяща позиция, която всички анархисти да поддържат и тези, които се смятат за анархисти в най-добрия случай споделят някаква родова прилика.“

Ранна история 
Повечето съвременни антрополози, както и анархо-примитивисти, се съгласяват, че в най-дългия период преди писаната история човешкото общество е било организирано на анархистки принципи.

Източници

Вижте също 
 Анархизъм

Анархизъм
Анархизъм